Chiny (Waals: Tchini) is een stad in de Belgische provincie Luxemburg. De stad telt zo'n 5000 inwoners en ligt aan de rivier de Semois.

Kernen

Deelgemeenten

Aangrenzende gemeentes

Bezienswaardigheden en natuur
De belangrijkste bezienswaardigheid is Château du Faing, een kasteel in de deelgemeente Jamoigne. 
 De Sint-Nikolaasbrug die de Semois overspant. 
 De Sint-Walburgiskerk (1829) met abstracte glasramen van Louis-Marie Londot en een geschilderde kruisweg van Louis Lecomte.
In het woud van Chiny leven reeën, Europese moeflons en everzwijnen.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Gemeentebanden 
  Conneaux, Gard, Frankrijk
  Akouda, Tunesië
  Saint-Vérand, Saône-et-Loire. Frankrijk

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Chiny

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)